Villa – tipologia architettonica di epoca rinascimentale e moderna
 Villa – tipologia architettonica di epoca romana
 Villa – toponimo generico indicante un piccolo centro abitato
 Villa – frazione di Val di Zoldo, comune nella provincia di Belluno
 Villa – frazione di Colceresa (provincia di Vicenza)
 Villa – antico nome tedesco di Vella, ex comune ora frazione di Lumnezia (Canton Grigioni, Svizzera)
 Villa Luganese (già Villa) – ex comune ora quartiere di Lugano (Canton Ticino, Svizzera)
 Villa – trattato dell'umanista italiano Leon Battista Alberti
 Villa – traghetto ferroviario italiano

Persone 

 Villa – cognome italiano
 Villa – famiglia nobile italiana

Pagine correlate 
 La Villa
 Villa comunale

Altri progetti